— девиз правления (нэнго) японского императора Огимати, использовавшийся с 1558 по 1570 год .

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 28-й день 2-й луны 4-го года Кодзи (по юлианскому календарю — 18 марта 1558);
 23-й день 4-й луны 13-го года Эйроку (по юлианскому календарю — 27 мая 1570).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из 26-го цзюаня древнекитайского сочинения «Цюнь шу чжи яо» ():「能保世持家、永全福禄者也」.

События 
даты по юлианскому календарю

 1558—1569 годы (1-й — 12-й годы Эйроку) — по приказу рода Миёси, владевшего провинциями Ава, Сануки и Авадзи, был составлен свод законов «Синка сэйсики»;
 12 июня 1560 года (19-й день 5-й луны 3-го года Эйроку) — Битва при Окэхадзаме: Имагава Ёсимото, который повёл войска провинции Суруга против Овари, потерпел поражение от Оды Нобунаги, который стал во главе провинции Овари; Токугава Иэясу занял провинцию Микава и стал хозяином ;
 1560 год (1-я луна 3-го года Эйроку) — церемония коронации императора Огимати; деньги на неё выделили Мори Мотонари и другие;
 1563 год (6-й год Эйроку) — японские пираты разграбили китайский город Нанкин;
 1564 год (7-й год Эйроку) — Ода Нобунага завершил завоевание провинции Мино и возвёл замок Гифу;
 1567 год (10-й год Эйроку) — по приказу Роккаку Ёсиката и Роккаку Есихару, владевшими южной частью провинции Оми, был составлен свод законов «Роккакуси сикимоку»;
 1568 год (2-я луна 11-го года Эйроку) — Асикага Ёсихидэ стал сёгуном;
 1568 (9-я луна 11-го года Эйроку) — Асикага Ёсихидэ скончался от заразной болезни.

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература